|-
| (66401) 1999 LJ11||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66402) 1999 LY12||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66403) 1999 LM13||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66404) 1999 LK20||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66405) 1999 LZ20||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66406) 1999 LA22||||9 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66407) 1999 LQ28||||14 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66408) 1999 LA35||||14 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66409) 1999 MK1||||20 червня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (66410) 1999 NS6||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66411) 1999 NB7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66412) 1999 NW7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66413) 1999 NX7||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66414) 1999 NC8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66415) 1999 NG8||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66416) 1999 NR9||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66417) 1999 NC10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66418) 1999 NN10||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66419) 1999 NR13||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66420) 1999 NA15||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66421) 1999 NQ19||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66422) 1999 NN23||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66423) 1999 NV26||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66424) 1999 NA27||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66425) 1999 NS32||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66426) 1999 NW33||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66427) 1999 NP34||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66428) 1999 NB36||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66429) 1999 NQ38||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66430) 1999 NX41||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66431) 1999 NX45||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66432) 1999 NL46||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66433) 1999 NF49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66434) 1999 NX49||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66435) 1999 NT50||||14 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66436) 1999 NT52||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66437) 1999 NK54||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66438) 1999 NN54||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66439) 1999 NG55||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66440) 1999 NF56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66441) 1999 NX56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66442) 1999 NZ56||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66443) 1999 NW57||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66444) 1999 NS59||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66445) 1999 NV59||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66446) 1999 NF61||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66447) 1999 NG65||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66448) 1999 OY1||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66449) 1999 OZ1||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66450) 1999 OH2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66451) 1999 OS2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66452) 1999 OF4||||21 липня 1999||Обсерваторія Мауна-Кеа||Обсерваторія Мауна-Кеа
|-
| (66453) 1999 PC||1999 PC||3 серпня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (66454) 1999 PM||1999 PM||3 серпня 1999||Викротська обсерваторія||Кристофер Жак, Луїс Дучмал
|-
| (66455) 1999 PV2||||7 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (66456) 1999 PS5||||12 серпня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (66457) 1999 PY7||||7 серпня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 66458 Ромапланетаріо (Romaplanetario)||||22 серпня 1999||Обсерваторія Беллатрікс||Джанлуко Масі
|-
| (66459) 1999 RD4||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66460) 1999 RX8||||4 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (66461) 1999 RQ11||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66462) 1999 RS11||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66463) 1999 RS12||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66464) 1999 RS14||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66465) 1999 RJ15||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66466) 1999 RK16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66467) 1999 RT16||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66468) 1999 RL17||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66469) 1999 RL18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66470) 1999 RP18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66471) 1999 RV19||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66472) 1999 RM24||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66473) 1999 RZ24||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66474) 1999 RC25||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66475) 1999 RH26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66476) 1999 RM26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66477) 1999 RW26||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66478) 1999 RB27||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 66479 Хілі (Healy)||||4 вересня 1999||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (66480) 1999 RW33||||10 вересня 1999||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (66481) 1999 RZ34||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66482) 1999 RW37||||12 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66483) 1999 RZ38||||13 вересня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (66484) 1999 RR39||||7 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (66485) 1999 RX41||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66486) 1999 RF42||||14 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак, Петр Правец
|-
| (66487) 1999 RL42||||13 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66488) 1999 RD44||||15 вересня 1999||Калгарі||Гаррі Біллінгс
|-
| (66489) 1999 RS44||||15 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (66490) 1999 RS49||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66491) 1999 RG54||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66492) 1999 RZ54||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66493) 1999 RV56||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66494) 1999 RM57||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66495) 1999 RD62||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66496) 1999 RZ64||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66497) 1999 RK66||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66498) 1999 RR67||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66499) 1999 RR71||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (66500) 1999 RK73||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

66400